Френсіс Етел Ґамм (), відома як Джу́ді Ґа́рленд (,  , Ґранд-Рапідс —  , Челсі) — американська акторка й співачка, відома ролями в мюзиклах і драмах та музичними здібностями. Її кар'єра в шоу-бізнесі тривала 45 з 47 років її життя. Володарка дитячої премії «Оскар», «Золотого глобуса», премій Греммі й Тоні.

Життєпис 
Дитиною Ґарленд виступала у водевілі зі своїми сестрами, а потім підписала контракт зі студією «Metro-Goldwyn-Mayer». Знялася в понад 20 фільмах, включно зі своїм найвідомішим фільмом «Чарівник країни Оз». У 9 фільмах грала з Мікі Руні. 

Після закінчення контракту з кіностудією Ґарленд досягла успіху як співачка, працювала на телебаченні й повернулася в кіно з музичним фільмом «Зірка народилася» (A Star Is Born, 1954).

Була одружена п'ять разів. Народила трьох дітей — Лайзу Мінеллі, Лорну й Джої Лафтів. Мала залежність від таблеток та кілька спроб суїциду.

1969 року в 47-річному віці померла від ненавмисного передозування барбітуратами. 

1997 році Джуді Ґарленд посмертно нагороджена почесною премією Греммі за свої досягнення, кілька з її музичних записів увійшли в Зал слави Греммі. 1999 року Американський інститут кіномистецтв помістив її в рейтинг найбільших кінозірок століття.

Примітки

Посилання 
 
 
 
 

Американські телеакторки
Американські кіноакторки
Акторки озвучування США
Американські радіоакторки
Співачки США
Лауреати премії «Золотий глобус»
Лауреати премії «Оскар»
Англійці США
Шотландці США
Діти-співаки США
Музиканти Decca Records
Голлівудська алея слави
Лауреати премії «Тоні»
Співаки та співачки, відомі під псевдонімами
Померли від передозування
Актори, відомі під псевдонімами
Випускники Голлівудської старшої школи